Kwiecewo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Świątki
 Kwiecewo – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Świątki